Первая футбольная лига 1998/1999 () — 42-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 7 августа 1998 года и закончился 30 мая 1999 года. Победителем стал «Галатасарай», выигравший чемпионат в 13-й раз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1998/1999
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1998 году
Спорт в Турции в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999